

Musica 
 Numbers – gruppo musicale statunitense
 Numbers – album di Cat Stevens del 1975
 Numbers – album dei Rufus del 1979
 Numbers – singolo dei Kraftwerk del 1981
 Numbers – album dei The Briggs del 2003
 Numbers – album degli Woe, Is Me del 2010
 Numbers – album dei MellowHype del 2012
 Numbers – singolo di A Boogie wit da Hoodie del 2020

Televisione 
 Numb3rs – serie televisiva statunitense
 Numeri (Numbers) – episodio della prima stagione di Lost

Informatica 

 Numbers – foglio elettronico

Arte 
 Numeri (Numbers) – romanzo di John Rechy del 1967